Herba del pobre home o gracíola (Gratiola officinalis) de la família de les plantaginàcies, antigament de les escrofulariàcies 
 Reina dels prats (Filipendula ulmaria) de la família de les rosàcies
 Filipèndula comuna o milfulles (Filipendula vulgaris)